Ремейк:

 Ремейк — более новая версия или интерпретация ранее изданного произведения.
 Ремейк — обновлённая переизданная версия оригинальной игры.